Die First Division 1988/89 war die 50. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 24. September 1988 und endete am 14. Mai 1989.

Meister wurde Omonia Nikosia.

Modus 
Die 15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Um die Liga schrittweise auf 14 Vereine zu reduzieren, stiegen die drei letzten Teams ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1988
Fußballsaison 1988/89